Miltepec kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Niltepec (ort), Oaxaca, Santiago Niltepec, 
 Miltepec, Veracruz, San Andrés Tuxtla, 

Robotskapade Mexikoförgreningar